Konflikt (lat. confligere, ‚zusammentreffen‘, ‚kämpfen‘) steht für:

 Konflikt, unvereinbare Interessen, Ziele oder Werte 
 Konflikt (Flugsicherung), eine Situation, in der sich zwei oder mehr Flugzeuge auf Kollisionskurs befinden
 Konflikt (Film), ein US-amerikanischer Film (1945)

Konflikte steht für:

 Konflikte – Bürger kämpfen um ihr Recht, eine ehemalige Sendung des Österreichischen Rundfunks

Siehe auch:
 Bewaffneter Konflikt
 Liste der andauernden Kriege und bewaffneten Konflikte